Nozay est un toponyme qui peut désigner :

 Nozay (Aube), commune française de l'Aube ;
 Nozay (Loire-Atlantique), commune française de la Loire-Atlantique ;
 Nozay (Essonne), commune française de l'Essonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France